Sorrent steht für:

 Sorrent, Inc., ein US-amerikanischer Videospielentwickler der 2005 mit Macrospace zu Glu Mobile fusionierte
 Sorrent, eine italienische Stadt
 Halbinsel von Sorrent, eine Halbinsel am Mittelmeer in Italien

Siehe auch:

 Sorrento, Begriffsklärung